Amsinck steht für:
 Amsinck, Hamburger Kaufmannsfamilie

Amsinck ist der Familienname folgender Personen:

 Erdwin Amsinck (1826–1897), deutscher Kaufmann und Unternehmer
 Gustav Amsinck (1837–1909), deutscher Kaufmann und Kunstmäzen

 Martin Garlieb Amsinck (1831–1905), deutscher Schiffbauer und Reeder

 Peter Amsinck (1716–1767), deutscher Jurist, Senatssyndikus in Hamburg
 Rudolf Amsinck (1577–1636), deutscher Kaufmann und Ratsherr 
 Theodor Amsinck (1868–1950), deutscher Unternehmer 

Amsinck steht für:
 Amsinck-Koog, siehe Hamburger Hallig
 Amsinck-Palais in Hamburg, siehe Übersee-Club
 Landhaus Amsinck in Hamburg, siehe Harvestehuder Weg #Landhäuser Eybe und Amsinck
 Amsinckpark in Hamburg-Lokstedt

Siehe auch:
 Amsinckia, Gattung der Raublattgewächse